Bleicker ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Bleicker (* 1958), deutscher Diplomat
 Walter Bleicker (1909–2000), deutscher Krankenhausleiter, Geschäftsführender Vorstand der Elisabeth-Stiftung